Юлий Яковлевич Керкис (, Киев — 30 января 1977) — советский генетик и специалист в области радиобиологии.

Родился в семье адвоката Якова Родионовича и Розы Самуиловны Керкис.

В школьные годы учился в организованной Ф. Г. Добржанским школе молодого зоолога при кафедре зоологии сельскохозяйственного факультета Политехнического института в Киеве. После окончания школы Юлий Яковлевич
по совету Добржанского уезжает в Ленинград. Там какое-то время работает препаратором в Зоологическом институте, а затем в 1926 году поступает на биологическое отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного университета. Будучи студентом кафедры генетики ЛГУ, под научным руководством Добржанского Юлий Керкис выполнил прекрасные оригинальные исследования по эволюционной генетике — анализ динамики развития половой системы и строения хромосом у двух близких видов дрозофил, их гибридов. Эти исследования не утратили значения и поныне.

В 1930—1941 гг. сотрудник Института генетики АН СССР, в 1941—1956 гг. работал в животноводческих совхозах Таджикской ССР зоотехником, а затем (c 1948 г.) — директором совхоза, с 1957 г. и до конца жизни — в Институте цитологии и генетики СО АН СССР, где занимал должности Ученого секретаря института и заведующего лабораторией радиационной генетики.

Основные работы в области мутагенеза животных, в том числе — мутаций, вызванных ионизирующими излучениями.

Примечания

Литература 
 
 Керкис Юлий Яковлевич // Биологи: биографический справочник. Киев: «Наукова думка», 1984. С. 299.

Ссылки 
 

Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Генетики СССР
Биологи XX века
Сотрудники ИЦиГ СО РАН